Heutling steht für:

 Heutling Quartett, Streichquartett aus Hannover 
 Werner Heutling (1921–2006), deutscher Musiker 
 Xenia Heutling (* 1990), deutsche Schauspielerin bekannt als Xenia Georgia Assenza